Alfred Edwards peut désigner :
 Alfred Edwards (1856-1914), journaliste et patron de presse français
 Alfred Edwards (1850-), cofondateur anglais de l'AC Milan